Old Love Letters – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
 Old Love Letters – cortometraggio del 1912 diretto da Hal Reid